Hartke ist der Familienname folgender Personen:

 Vance Hartke (1919–2003), US-amerikanischer Politiker
 Werner Hartke (1907–1993), deutscher Altphilologe
 Wilhelm Hartke (1879–1966), deutscher Altphilologe
 Wolfgang Hartke (1908–1997), deutscher Geograph

Hartke steht für:

 eine Bassverstärker-Marke von Samson Technologies

Siehe auch:
 Hardtke